Richville (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Richville (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.